Namensliste steht für:
 eine Wählergruppe um eine einzelne politische Person, siehe Namensliste (Wahl) 
 ein Werkzeug im deutschen Kollektivrecht, siehe Interessenausgleich (Betriebsverfassungsgesetz) #Interessenausgleich mit Namensliste

Siehe auch